Naxçıvanski ist der Familienname folgender Personen:

 Cəmşid Naxçıvanski (1895–1938), kaiserlich-russischer, aserbaidschanischer und sowjetischer Offizier und Brigadekommandant
 Hüseyn Xan Naxçıvanski (1863–1919), General der Kavallerie der Kaiserlich Russischen Armee aserbaidschanischer Abstammung